Володарь может означать:
 Володарь Ростиславич (умер в 1124) — князь звенигородский (1085—1092) и перемышльский (1092—1097), правнук Ярослава Мудрого.
 Володарь Глебович (ок. 1090—1167) — князь минский и полоцкий.

См. также 
 Родовые имена Рюриковичей

Имена славянского происхождения
Мужские имена
Страницы значений:Тёзки